Јазу има више значења:

 Јазу (Тотори), варош у Јапану у префектури Тотори
 Јазу (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Јазу (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Јазу (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Јазу (музичка група), британски синтпоп-дует.